Die Carol Weymuller Open 2013 fanden vom 3. bis 6. Oktober 2013 im in Brooklyn, New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie Gold 50.

Titelverteidigerin war Laura Massaro, die im diesjährigen Halbfinale gegen Camille Serme mit 0:3 unterlag. Siegerin wurde die Weltranglistenführende Nicol David, die im Endspiel Camille Serme mit 12:10, 11:2 und 11:5 besiegte. Nicol David gewann damit ihren zweiten Titel nach 2005.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

WSA World Tour 2013/14
2013
Sportveranstaltung in Brooklyn